Gary pode referir-se a vários locais nos Estados Unidos da América. Por ordem decrescente de população:
 Gary (Indiana)
 Gary (Virgínia Ocidental)
 Gary (Minnesota)
 Gary (Dacota do Sul)

Existem, ainda, as seguintes cidades, cujo nome é similar:
 Gary City (Texas)
 Garysburg (Carolina do Norte)
 Garyville (Louisiana)

Segundo o Geographic Names Information System existem ainda as seguintes pequenas povoações:
 Gary (Colorado)
 Gary (Flórida)
 Gary (Geórgia)
 Gary (Illinois)
 Gary (Maryland)
 Gary (Novo México)
 Gary (Carolina do Sul)
 Gary (Texas)
 Gary (Virgínia)
 Gary Springs (Alabama)
 Garywood (Alabama)
 Gary Estates (Mississippi)
 Gary Corner (Nova Jersey)
 Gary Creek (Carolina do Sul)
 Garysville (Virgínia)

Como nome 

A actual popularidade deste nome masculino nos Estados Unidos da América deve-se em grande parte ao actor Gary Cooper. De facto, de acordo com a Social Security Administration, este nome era pouco usual até à década de 1930, altura em que o Actor Frank Cooper decidiu seguir o conselho de um polícia de Gary, Indiana, para que adoptasse o novo nome artístico.

Personagens fictícias 
 Gary Carvalho - personagem da série Pokémon.
 Gary (Bob Esponja Calça Quadrada) - da série Bob Esponja Calça Quadrada.

Referências 
 Social Security Administration - Popular Baby Names

Desambiguações de antropônimos